Bagy – personaggio del manga e anime One Piece
 Bágy – villaggio rumeno nel comune di Mărtiniș
 Abdelhakim Bagy – atleta francese
 Victor Leandro Bagy – calciatore brasiliano